Такмичење у атлетици је одржано на Азијским играма 1966. у Банкоку, Тајланд.

Биланс медаља

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Спољашње везе
Results - GBR Athletics

Атлетика на Азијским играма
Атлетика у 1966.